Ховань () — назва географічних об'єктів у Росії.

Населені пункти
 Ховань — присілок у складі міського округу Шаховська Московської області.
 Ховань — селище в Кадошкінському районі Мордовії.
 Ховань — присілок у Тверській області.

Річка
 Ховань — інша назва річки Хованка в Московській області, притоки річки Білої.